As Daylight Dies - четвертий студійний альбом американської групи Killswitch Engage, який був випущений 21 листопада 2006 року.

Композиції 
 Daylight Dies - 4:05
 This Is Absolution - 3:34
 The Arms of Sorrow - 3:44
 Unbroken - 3:08
 My Curse - 4:04
 For You - 4:03
 Still Beats Your Name - 3:19
 Eye of the Storm - 3:56
 Break the Silence - 4:32
 Desperate Times - 4:25
 Reject Yourself - 4:45

Джерела 
 As Daylight Dies  allmusic
 As Daylight Dies  last.fm

Альбоми Killswitch Engage
Музичні альбоми 2006
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records